Evangelische Kirche (Wolf) steht für:
 Evangelische Kirche (Wolf, Büdingen)
 Evangelische Kirche (Wolf, Traben-Trarbach)